Rosario de Lerma (departement), departement in provincie Salta, Argentinië
Rosario de Lerma (Salta), plaats in gelijknamig departement in provincie Salta, Argentinië